St. Martin und Johannes ist der Name folgender Kirchen:

 St. Martin und Johannes (Bielen) in Nordhausen, Thüringen
 Stadtkirche St. Johannes und St. Martin (Schwabach), Bayern